Пинеда може да се отнася за:

 Алонсо Алварес де Пинеда (1494 – 1520), испански изследовател
 Гуадалупе Пинеда (р. 1955), мексиканска певица
 Хосе Пинеда (1883 – 1964), испански футболен треньор